«Сви́блово» — станция Московского метрополитена на Калужско-Рижской линии. Расположена в районе Свиблово (СВАО). Открыта 29 сентября  года в составе участка «» — «». Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой.

История и происхождение названия 
Станция открыта 29 сентября  года в составе участка «» — «», после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 107 станций. Название получила по историческому району Свиблово. В свою очередь, район Свиблово получил своё название от бывшего села, известного с XIV века как владение воеводы Ф. А. Свибло, сподвижника Дмитрия Донского. Фамилия воеводы произошла от древнерусского слова «свибливый» — «шепелявый, косноязычный».

Вестибюли 
Наземные вестибюли отсутствуют, вход на станцию осуществляется через подземные переходы, имеющие выходы на Снежную улицу, улицу Амундсена и проезд Русанова. Два подземных вестибюля соединены со станцией лестницами.

Архитектура и оформление 
Станция сооружена из сборных конструкций по проекту архитектора Р. И. Погребного (инженер-конструктор: Л. B. Сачкова).

Стены облицованы белым с серыми прожилками мрамором «Коелга», пол выложен чёрным и серым гранитом. Потолок поддерживается двумя рядами по 26 колонн из светлого мрамора; последние украшены декоративными вертикальными вставками из золотистого анодированного алюминия. Шаг колонн — 6,5 метра.

Со стороны северного выхода расположено смальтовое панно «Сказание о полку Игореве», а со стороны южного — «Девушки в народных одеждах». Оба панно размещены над лестницами.

В верхней части путевых стен находится фриз с 48 мозаичными изображениями (по 24 на каждой из стен), посвящёнными городам России. Половина мозаик представляет собой гербы, другая — квадратные панно (автор — Ю. К. Королёв). Гербы и панно чередуются друг с другом. Каждая из мозаик подписана литыми буквами, стилизованными под старославянскую вязь. Несмотря на проведённую в 1990—1991 годах декоммунизацию российской топонимики, название «Загорск» (Сергиев Посад) осталось нетронутым.

Путевое развитие 
За станцией в сторону «Медведково» расположены нестандартные соединительные ветви с депо «Свиблово»: по 1 пути последовательно идут противошёрстный и пошёрстный съезды, по 2 пути — пошёрстный съезд, противошёрстное ответвление к депо, пошёрстное ответвление к депо (также оно содержит короткий тупик) и противошёрстный съезд.

Также на перегоне расположены 2 камеры съездов, которые являются заделом под вилочное движение к отменённой станции «Лосиноостровская». От этой идеи отказались ввиду загруженности Калужско-Рижской линии.

Наземный общественный транспорт

Станция в цифрах

Галерея

Примечания

Ссылки 
 «Свиблово» на официальном сайте Московского метрополитена
 «Свиблово» на metro.ru
 «Свиблово» на news.metro.ru
 На Метроблоге выложен ролик об открытии четырёх станций, в том числе и Свиблово, называется порядковый номер станции 105.http://metroblog.ru/post/2854/

Станции Московского метрополитена
Свиблово
Станции метрополитена, построенные в 1978 году
Здания и сооружения, построенные в 1978 году в Москве